Второто издание на Купата на панаирните градове се провежда от 1958 до 1960 г.

Първи кръг 
Срещите се състоят между 14 септември 1958 г. и 4 март 1959 г.

Четвъртфинал 
Срещите се състоят между 19 април 1958 г. и 30 септември 1959 г.

Полуфинал 
Първите срещи се състоят на 7 и 28 октомври, а реваншите са на 11 ноември и 3 декември 1959 г.

Финал

Първа среща

Втора среща

Вижте също 
 Купа на европейските шампиони 1958/59
 Купа на европейските шампиони 1959/60

Външни препратки 
 Детайли за срещите в rsssf.com

Купа на панаирните градове